Die Liste der Grabstätten von Persönlichkeiten auf dem Hamburger Friedhof Ohlsdorf gibt eine Übersicht über Prominente aus verschiedenen Jahrhunderten, die seit der Gründung des Friedhofs Ohlsdorf 1877 hier beigesetzt oder später umgebettet wurden.

Garten der Frauen 
Grabsteine und -platten von innerhalb des Friedhofs aufgelösten Grabanlagen prominenter Frauen wurden in den Garten der Frauen versetzt. Allerdings ist diese Anlage nicht ausschließlich ein Erinnerungsort, es finden auch Beisetzungen statt. In der Spalte „Anmerkungen“ wird dies durch den einfachen Hinweis „Garten der Frauen“ kenntlich gemacht.

Althamburgischer Gedächtnisfriedhof 
Auf dem Althamburgischen Gedächtnisfriedhof (gegenüber dem Verwaltungsgebäude am Haupteingang an der Fuhlsbüttler Straße) liegen so genannte „Sammelplatten“ mit den Namen von Verstorbenen, die zum Teil im Laufe der Jahre von anderen Hamburger Friedhöfen im Zuge deren Auflösung nach Ohlsdorf umgebettet wurden; einzelne Grabmäler und -platten sind hier die Ausnahme.

Baumgräberanlage an der Mittelallee/Paar-Anlage an den Wasserbrunnen 
Rund um die Anlagen in den Planquadraten Bl 58 und Bm 58 bzw. Bm 72 verläuft ein Weg, an dem auf Stelen und Platten schlichte Messingschilder mit den Namen und Lebensdaten der Beigesetzten angebracht sind.

Impressionen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Weblinks 

 Website des Friedhofs Ohlsdorf
 Website des Fördervereins Ohlsdorfer Friedhof
 Website des Gartens der Frauen
 Interaktive Karte des Friedhofs Ohlsdorf

!
!Grabstatten
Hamburg Ohlsdorf